Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Dieses Jahr wurde zusätzlich ein Platz im Doppel ausgespielt. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel sowie vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 21. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Dubai